La Avanzada puede hacer referencia a:
La Avanzada, parroquia del cantón ecuatoriano de Santa Rosa;
La Avanzada, semanario publicado en Tarragona en 1902; o a
La Avanzada, periódico editado en Barcelona en 1904.